Віденський міжнародний центр, або «Місто ООН» (,  ) — комплекс будівель, місце розташування багатьох організацій ООН у Відні. Третя штаб-квартира ООН після Нью-Йорка і Женеви.

Опис комплексу 

Комплекс будівель був спроектований архітектором Йоганом Штабером (нім. ) і побудований в 1973—1979 роках у Донауштадті, на лівому березі Дунаю. Ідея його створення була запропонована федеральним канцлером Австрії Бруно Крайським.

Комплекс складається з шести веж у формі літери Y, які оточують центральну конференц-будівлю. Загальна площа приміщень становить , а найвища вежа нараховує 28 поверхів (120 м). Тут працюють понад 4500 осіб.

Організації 

 Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ)
 Комісія ООН з прав міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ)
 Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО)
 Управління ООН з наркотиків і злочинності (УНЗ ООН)
 Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ)
 Управління з питань космічного простору ООН (United Nations Office for Outer Space Affairs)
 Організація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO))

Відвідування Віденського міжнародного центру 
Віденський міжнародний центр відкритий для відвідування. Екскурсії Віденською штаб-квартирою ООН для індивідуальних відвідувачів  проводяться з понеділка по п'ятницю двома мовами (англійською та німецькою) об 11:00, 14:00 і 15:30 (в липні і серпні додатково о 12:30). Обов'язково має бути в наявності оригінал документа, що посвідчує особу, з фотокарткою. Під час екскурсії відвідувачі можуть детально ознайомитися з роботою ООН в цілому, а також функціонуванням інших організацій, що базуються у Відні, побачити конференц-зали, а також відвідати різноманітні тематичні виставки.

Примітки

Посилання 

 www.unvienna.org/visit 
 The United Nations in Vienna   
 https://www.unvienna.org/unvienna/ru/2nd/visit-the-un-in-vienna.html 

Пам'ятки Відня
Споруди Відня
ООН
Донауштадт